Le nom Avishai Cohen peut faire référence à :
 Avishai Cohen (né en 1970), un contrebassiste de jazz israélien ;
 Avishai Cohen (né en 1978), un trompettiste de jazz israélien.